Kettcar steht für:

 Kettcar (Spielzeug), Tretauto der Firma Kettler
 Kettcar (Band), deutsche Rockband